

Patronyme 

  :
David Zucker (né en 1947), producteur, réalisateur, cascadeur, scénariste et acteur américain ;
David Zucker (né en 1948), homme politique israélien ;
  (1965-), homme de médias américain ;
  :
 Jerry Zucker (né en 1950), directeur et producteur américain de films américain, frère du producteur David Zucker ;
 Jerry Zucker (né en 1949), homme d'affaires israélo-américain classé au  des plus riches américains par le magazine Forbes.

Autres 
 En allemand, Zucker signifie sucre.
 Machine de Cox-Zucker, un algorithme mathématique

Patronyme allemand
Patronyme juif
Homonymie de patronyme